Mužská čtyřhra European Open 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do deblové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Scott Lipsky a Diviž Šaran, jehož členové nestartovali společně. Lipsky se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Šarana se stal Artem Sitak, s nímž skončil v semifinále na raketách Mahuta a Rogera-Vasselina.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Francouzů Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal za 1.14 hodiny brazilsko-mexickou dvojici Marcelo Demoliner a Santiago González po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali šestou společnou trofej. Mahut vybojoval dvacátý čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rogera-Vasselina to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)
  Diviž Šaran /  Artem Sitak (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2018
ATP World Tour 2018